Poster Girl (Wrong Side of the World) – singolo di Beccy Cole del 2006
 Poster Girl – film del 2010 diretto da Sara Nesson
 Poster Girl – album di Zara Larsson del 2021